Il doppio femminile del Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Lindsay Davenport e Nataša Zvereva erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Serena Williams e Venus Williams.

Martina Hingis e Anna Kurnikova hanno battuto in finale 6–2, 6–2 Mary Joe Fernández e Jana Novotná.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Lindsay Davenport /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Martina Hingis /  Anna Kurnikova (campionesse)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (secondo turno)

 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (quarti di finale) 
 Mariaan de Swardt /  Olena Tatarkova (primo turno) 
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (semifinale) 
 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1999